Francesc Fàbregas i Soler, dit Cesc Fàbregas, (né en 1987), footballeur espagnol ;
 (né en 1949), joueur de hockey espagnol ;
 (1944-), diplomate espagnol ;
 (1977-), joueur de hockey espagnol ;
 (1898-1992), peintre, lithographe et illustrateur espagnol ;
Ludovic Fabregas (né en 1996), joueur de handball français ;
Manolo Fábregas, né Manuel Sánchez Navarro (1921-1996), acteur espagnol.

Pseudonyme 
Fabregas (né en 1987), chanteur congolais.

Toponyme 

 Fabrégas, un quartier de la ville de La Seyne-sur-Mer dans le département du Var.

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique